Vigliano Biellese – comune italiano in provincia di Biella.
Vigliano d'Asti – comune italiano in provincia di Asti.
Cascina Vigliano – cascina nel comune di Mediglia nella città metropolitana di Milano.
Vigliano – frazione del comune di Scoppito (AQ), Abruzzo, Italia.